Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma sono stati battuti al primo turno da Steve Johnson e Sam Querrey.

In finale Bob e Mike Bryan hanno battuto Karen Chačanov e Andrej Rublëv con il punteggio di 4-6, 7-65, [10-4].

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)

 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
 Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
 Ivan Dodig /  Rajeev Ram (primo turno)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (quarti di finale)

Wildcard 

  Marcelo Demoliner /  Daniel Nestor (primo turno)

 Nick Kyrgios /  Matt Reid (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2018